Олоро́н-Сент-Мари́-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6415. Всего в кантон Олорон-Сент-Мари-2 входит 34 коммуны, центральный офис расположен в Олорон-Сент-Мари.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Восточный Олорон-Сент-Мари (12 коммун), Арюди (10 коммун), Ларёнс (8 коммун), Ласёб (3 коммуны), а также часть коммуны Олорон-Сент-Мари.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Олорон-Сент-Мари-2 на сайте INSEE 

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи